City of Los Angeles steht für: 

 City of Los Angeles (Zug), Zug der Union Pacific Railroad
 City of Los Angeles, früherer Name von Grosser Kurfürst (Schiff, 1899), Reichspostdampfer

Siehe auch:
 Los Angeles (Begriffsklärung)